Marco Rossi est le nom de plusieurs personnalités :

 Marco Rossi est un footballeur italien né en 1964 évoluant au poste de défenseur, puis reconverti entraîneur ;
 Marco Rossi est un footballeur italien né en 1978 évoluant au poste de milieu de terrain ;
 Marco Rossi est un footballeur italien né en 1987 évoluant au poste de défenseur ;
 Marco Rossi est un joueur autrichien de hockey sur glace né en 2001.